Lipniak (gromada w powiecie radzyńskim) (łukowski/radzyński)
 Lipniak (gromada w powiecie suwalskim)